Die Bezeichnung Weavers haben folgende Gruppen in ihrem Namen:

 The Weavers, US-amerikanische Folk-Gruppe
 The Dream Weavers, US-amerikanisches Popmusik-Duo

Siehe auch:
 Weaver
 Wevers
 Wewers